MDA (drug), 3,4-methyleendioxyamfetamine, een chemische verbinding met hallucinogene werking,
 MDA (televisieserie), een Australische televisieserie,
 Missile Defense Agency, een dienst van het Amerikaanse ministerie van Defensie dat afweer tegen ballistische raketten ontwikkelt,
 Model-driven architecture, een ontwikkelmethode voor software  gedefinieerd door de Object Management Group (OMG),
 Mail delivery agent, een server die verantwoordelijk is voor het verwerken van e-mail,
 Mobile Digital Assistant, een smartphone te gebruiken als mobiele telefoon en als Personal Digital Assistant,
 Moldavië, waarvan MDA de ISO 3166-landcode is,
 Mandarin Airlines, waarvan MDA de ICAO-code is,
 Mickey's Disney Archief, een Disneywebsite,
 Monochrome Display Adapter, een standaard voor weergavemodus van de eerste personal computers die IBM in 1981 introduceerde,
 Managed debugging assistants, geven bij debuggen, in samenwerking met Common Language Runtime (CLR), informatie omtrent de  runtime state,
 Magen David Adom, het Israëlische equivalent van het Rode Kruis,
 Media Development Authority, Singaporees computerspelbeoordelaar.